

Austria 
 Königstuhl – szczyt w Alpach Gurktalskich (2 336 m n.p.m.)

Niemcy 
2 wzgórza:
 Königstuhl – wzgórze w Donnersberg
 Königstuhl – wzgórze w Odenwald (567 m n.p.m.)

Zobacz też 
 Königsstuhl